Кочани може да се отнася за:
 Кочани, град в Република Македония;
 Кочани, село в Южна България;
 Кочани, община в Република Македония.